Hirschmüller ist der Familienname folgender Personen:

 Albrecht Hirschmüller (* 1947), deutscher Arzt und Medizinhistoriker

 Hans Hirschmüller (* 1940), rumänisch-deutscher Autor, Regisseur und Schauspieler
 Ursula Hirschmüller (1953–2008), deutsche Tischtennisspielerin